In Soziologie und Politik ist Sozialverband eine Bezeichnung für Interessenverbände, die die politischen und sozialen Interessen von Rentnern, Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern, Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, Behinderten, Unfallopfern, Pflegefällen oder von Handwerkern vertreten. Dazu gehören

 der Sozialverband VdK Deutschland (Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e. V.)
 der Sozialverband Deutschland (SoVD; ehemals Reichsbund)
 die Volkssolidarität
 der BDH Bundesverband Rehabilitation
 der Ombudsmann e.V. Sozialverband für Kleine Einkommensbezieher 
 der Arbeitslosenverband Deutschland (ALV)
 die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)
 das katholische Kolpingwerk
 die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPW)

In der Zoologie bezeichnet man gelegentlich Gruppen von gleichartigen Tieren als Sozialverbände, z. B. die Herde, den Schwarm oder das Rudel.

Interessenverband
Wohlfahrtsorganisation